Корд:
 Корд — шерстяная ткань.
 Корд — армирующий элемент, придающий жёсткость и/или прочность конструкции или материалу.
 Корд — польский дворянский герб.
 «Корд» — российский хоккейный клуб из Щёкина (Тульская область).
 «Корд» — название футбольного клуба «Балаково» в 1969—1992 годах.
 Cord Automobile — американская марка легковых автомобилей.

Оружие 
 
 «Корд» — автомат российского производства.
 «Корд» — российский крупнокалиберный пулемёт.
 АСВК «Корд» — российская крупнокалиберная снайперская винтовка.

Фамилия

См. также